Le tournoi de tennis de Bratislava est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier IVb, se dispute du 18 au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Clijsters, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kim Clijsters et Laurence Courtois.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bratislava
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Slovaquie
Sport en Slovaquie en 1999
Tennis en octobre 1999